Флаг Джохора — официальный символ малайзийского штата Джохор. Нынешний флаг был принят в 1870 году. Полотнище синего цвета с красным крыжем, на котором расположены белые полумесяц и пятиконечная звезда, немного наклонённые вниз.

Символика 
Белый и синий — цвета королевской власти и правительства. Полумесяц и синий цвет также символизируют ислам и Вселенную соответственно. Красный цвет символизирует касту воинов Хулабаланг.

Прочие флаги

Штандарты 
К серии штандартов относятся не только королевские штандарты, но и штандарты некоторых высокопоставленных чиновников. Количество концов звезды говорит о ранге обладателя штандарта.
 штандарт султана белого цвета с синими полумесяцем и девятиконечной звездой в центре.
 штандарт султанши синего цвета с белыми полумесяцем, семиконечной звездой и треугольниками в каждом углу.
 штандарт наследного принца белого цвета с красными полумесяцем и семиконечной звездой в центре.
 штандарт бендахара белый флаг с красными полумесяцем, пятиконечной звездой и треугольниками в каждом углу.
 штандарт теменгонг жёлтого цвета с синими полумесяцем, пятиконечной звездой и треугольниками в каждом углу.
 штандарт султана-маршала чёрного цвета с красным крыжем, содержащим белые полумесяц и пятиконечную звезду. Флаг имеет вырез подходящий от свободного края близко к крыжу.
 штандарт других членов королевской семьи жёлтого цвета с синими полумесяцем и пятиконечной звездой.

Флаги чиновников 
 флаг регента диагонально делится на две равные части: жёлтую (правый верхний угол) и синюю (левый нижний угол). В центре находятся красные полумесяц и семиконечная звезда.
 флаг премьер-министра синего цвета с белыми полумесяцем и пятиконечной звездой в центре.
 флаг правителя города Муара состоит из четырёх прямоугольных равновеликих частей. Части у левого нижнего и правого верхнего углов чёрные. Часть у левого верхнего края красная с белыми полумесяцем и пятиконечной звездой. Часть у правого нижнего угла жёлтая с красными полумесяцем и пятиконечной звездой. Пропорция — 1:2
 флаг правителя города Бату-Пахат диагонально делится на две равные части: красную (правый верхний угол) и чёрную (левый нижний угол). В центре находятся белые полумесяц и пятиконечная звезда.
 флаг правителя города Сагемат диагонально делится на две равные части: красную (правый верхний угол) и белую (левый нижний угол). В центре находятся жёлтые полумесяц и пятиконечная звезда.

Морские флаги 
Почти все морские флаги Джохора похожи на флаг штата.

Церемониальный флаг 
Церемониальный флаг выглядит почти как крыж флага штата, только на церемониальном флаге полумесяц и звезда смотрят прямо вправо и присутствует кайма жёлтого и синего цвета.

Ссылки 
 Флаг Джохора на сайте «Flags of the World»
 Королевские штандарты Джохора на сайте «Flags of the World»
 Флаги чиновников Джохора на сайте «Flags of the World»
 Морские флаги Джохора на сайте «Flags of the World»

Флаги Малайзии
Флаги с изображением пятиконечных звёзд
Флаги с изображением полумесяца